Cataphore, en grammaire : mot renvoyant à un autre mot à venir dans le même discours.

 Cataphore, en rhétorique : position d'un groupe nominal ou d'un pronom (normalement sujet) en fin de phrase.